Arzler Alm heißen zwei Almen im Land Tirol:

 Arzler Alm in den Ötztaler Alpen, siehe Rappenkopf (Pitztal)
 Arzler Alm im Karwendel, siehe Arzl (Innsbruck)